Grænavatn peut désigner :
 le Grænavatn, un lac d'Islande situé dans la municipalité de Grindavík de la région de Suðurnes ;
 le Grænavatn, un lac d'Islande situé dans la municipalité de Hafnarfjörður de la région de Höfuðborgarsvæðið ;
 le Grænavatn, un lac d'Islande situé dans la municipalité de Rangárþing ytra de la région de Suðurland ;
 le Grænavatn, un lac d'Islande situé dans la municipalité de Skútustaðahreppur de la région de Norðurland eystra.